La linea BMT Jamaica è una linea, intesa come infrastruttura, della metropolitana di New York che collega Brooklyn e Queens. I services che attualmente la utilizzano sono le linee J, M e Z. È la linea elevata più lunga della rete.

Percorso

Altri progetti